Il Gran Premio Lotteria di Agnano è una corsa ippica, tra le più importanti del calendario internazionale del trotto, vantante un montepremi complessivo, includendo sia batterie che finale, di ben 750.000€.

Deve il nome all'abbinamento alla tradizionale Lotteria di primavera, una delle quattro lotterie storiche italiane.Si svolge ogni anno all'Ippodromo di Agnano (Napoli) mettendo in mostra i principali talenti del trotto italiano e internazionale.

La gara è riservata a cavalli indigeni (cioè nati in Italia)  e stranieri di 4 anni ed oltre e si corre sulla distanza di 1.600 metri, con partenza con autostart.

Dal 1951 la formula della competizione è basata su tre batterie eliminatorie ed una finale, che viene disputata fra i primi tre arrivati di queste. L’elevato livello dei partecipanti e il fatto che le prove siano concentrate nell'arco di poche ore fanno del Lotteria una delle manifestazioni più dure ed affascinanti del circuito ippico mondiale, ed in quello europeo in particolare, componendo insieme ad Amerique (2700 metri) ed Elitlopp (1609 metri) una sorta di triple crown europea riuscita solamente a pochi eletti nel corso della storia.

Note storiche 
Aggiornate al 2 ottobre 2022.

Il primo Gran Premio si disputò l'11 maggio 1947 in un'unica prova. Il tempo al chilometro del vincitore, Giaur da Brivio, fu di 1.24.8.

Il record della finale appartiene a Vernissage Grif con 1.10.1, realizzato il 2 ottobre 2022; il record precedente apparteneva a Face Time Bourbon con 1.10.2, realizzato il 3 ottobre 2021.

Il record della competizione appartiene a Vernissage Grif con il tempo di 1.10.1, stabilito il 2 ottobre 2022 nella finale del 73º Gran Premio, subentrando a Face Time Bourbon con il tempo di 1.10.2.

I trottatori che hanno vinto più volte (tre) sono stati Birbone, Tornese, Une de Mai, Varenne e Mack Grace Sm, gli ultimi tre consecutivamente.

Hanno vinto solo cavalli di Italia, Francia, USA e Svezia.

La striscia più lunga di edizioni senza un vincitore italiano è cominciata nel 1963, interrotta solo nel 2000 dall’affermazione dell’indigeno Varenne.

I driver Vivaldo Baldi e Jean-René Gougeon detengono il maggior numero di vittorie (cinque).

La prima, e finora unica, donna a conquistare il trofeo del Lotteria è stata, il 25 aprile 1995, la svedese Helen Ann Johansson.

Gaetano Di Nardo, di San Giorgio a Cremano, è stato il primo driver napoletano a vincere, il 2 maggio 2010, il Lotteria.

Albo d'Oro

Albo d'oro per Nazioni 
(aggiornato al 2 ottobre 2022)
  Italia: 25
  Stati Uniti: 24
  Francia: 14
  Svezia: 10

Note

Voci correlate 
 Ippica
 Trotto
 Derby italiano di trotto
 Gran Premio Orsi Mangelli
 Gran Premio Allevatori
 Gran Premio Continentale
 Gran premio della vittoria
 Sport in Campania

Collegamenti esterni 
Schede dei trottatori dal sito dell'UNIRE
Albo d'oro (in svedese)
Varenne

Competizioni sportive a Napoli
Equitazione